Земледелие может означать:
 Земледелие — одна из основных отраслей сельскохозяйственного производства, основанная на использовании земли с целью выращивания сельскохозяйственных культур, а также соответствующий раздел агрономии.
 «Земледелие» — советский и российский агрономический журнал.
 «Земледелие» — журнал, издававшийся Киевским обществом сельского хозяйства и сельскохозяйственной промышленности.
 «Земледелие» — российская инженерная система дистанционного минирования.

Примечания